Dulcești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dulcești (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Dulcești (Constanța), Dorf im Kreis Constanța